Park Sung-hyun peut faire référence à plusieurs personnalités :
 Park Sung-hyun  (1983-), une archère sud-coréenne;
 Park Sung-hyun  (1993-), une golfeuse sud-coréenne;